Ashleigh Barty era la detentrice del titolo, ma si è ritirata dal tennis professionistico nel marzo 2022.

In finale Elena Rybakina ha sconfitto Ons Jabeur con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Iga Świątek (terzo turno)
  Anett Kontaveit (secondo turno)
  Ons Jabeur (finale)
  Paula Badosa (quarto turno)
  Maria Sakkarī (terzo turno)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Danielle Collins (primo turno)
  Jessica Pegula (terzo turno)
  Garbiñe Muguruza (primo turno)
  Emma Raducanu (secondo turno)
  Coco Gauff (terzo turno)
  Jeļena Ostapenko (quarto turno)
  Barbora Krejčíková (terzo turno)
  Belinda Bencic (primo turno)
  Angelique Kerber (terzo turno)
  Simona Halep (semifinale)

  Elena Rybakina (campionessa)
  Jil Teichmann (primo turno)
  Madison Keys (ritirata)
  Amanda Anisimova (quarti di finale)
  Camila Giorgi (primo turno)
  Martina Trevisan (primo turno)
  Beatriz Haddad Maia (primo turno)
  Elise Mertens (quarto turno)
  Petra Kvitová (terzo turno)
  Sorana Cîrstea (secondo turno)
  Julija Putinceva (primo turno)
  Alison Riske-Amritraj (terzo turno)
  Anhelina Kalinina (secondo turno)
  Shelby Rogers (primo turno)
  Kaia Kanepi (primo turno)
  Sara Sorribes Tormo (secondo turno)
  Zhang Shuai (terzo turno)

Qualificate 

  Emina Bektas (primo turno)
  Mirjam Björklund (primo turno)
  Louisa Chirico (primo turno)
  Maja Chwalińska (secondo turno)
  Fernanda Contreras (primo turno)
  Jana Fett (primo turno)
  Jaimee Fourlis (primo turno)
  Catherine Harrison (secondo turno)

  Zoe Hives (primo turno) 
  Mai Hontama (secondo turno) 
  Maddison Inglis (primo turno) 
  Katarzyna Kawa (secondo turno) 
  Christina McHale (primo turno) 
  Astra Sharma (primo turno) 
  Nastasja Schunk (primo turno) 
  Yanina Wickmayer (secondo turno)

Lucky loser 

  Lesley Pattinama Kerkhove (secondo turno)
  CoCo Vandeweghe (primo turno)

  Yuan Yue (primo turno)

Wildcard 

  Katie Boulter (terzo turno)
  Jodie Burrage (primo turno)
  Sonay Kartal (primo turno)
  Yuriko Miyazaki (primo turno)

  Daria Saville (primo turno) 
  Katie Swan (primo turno) 
  Serena Williams (primo turno)

Ranking protetto 

  Elisabetta Cocciaretto (secondo turno)

<li>  Kirsten Flipkens (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2022